Рыболово — деревня в Белоруссии,  Гродненская область, Дятловский район, Дворецкий сельсовет.
 Рыболово — село в России,  Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское.